Fotboll vid internationella öspelen 2009 (herrar) avgjordes mellan 28 juni och 4 juli 2009. I turneringen deltog 16 lag uppdelat på fyra grupper. Turneringen vanns av Jersey.

Grupp A

Tabell

Matcher

Grupp B

Tabell

Matcher

Grupp C

Tabell

Matcher

Grupp D

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinal

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
Internationella öspelen 2009
 

Internationella öspelen
Fotbollsåret 2009
Fotboll i Finland